Kügelgen ist der Familienname folgender Personen:

 Alkmar von Kügelgen (1911–1975), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Anke von Kügelgen (* 1960), Schweizer Islamwissenschaftlerin
 Bernt von Kügelgen (1914–2002), deutscher Journalist
 Erich von Kügelgen (1870–1945), deutscher Maler
 Gerhard von Kügelgen (1772–1820), deutscher Maler, Zwillingsbruder Karl von Kügelgens, Vater Wilhelm von Kügelgens
 Heinrich von Kügelgen (1836–1860), deutschbaltischer Lyriker
 Helene von Kügelgen (1774–1842), deutsche Malerin
 Helga von Kropfinger-Kügelgen (* 1933), deutsche Kunsthistorikerin und Lateinamerikanistin
 Helga von Kügelgen (1929–2013), deutsche Politikerin (CDU)
 Helmut von Kügelgen (1916–1998), deutscher anthroposophischer Pädagoge
 Karl von Kügelgen (1772–1832), deutscher Maler
 Karl Konrad Emil von Kügelgen (Vorname auch Carlo; 1876–1945), deutschbaltischer Journalist
 Konstantin von Kügelgen (1810–1880), deutscher Maler
 Leo von Kügelgen (1880–1931), deutschbaltischer Arzt und Kunsthistoriker

 Sally von Kügelgen (1860–1928), deutschbaltische Malerin
 Sally von Kügelgen (Tagebuchschreiberin) (1835?–1869), deutschbaltische Tagebuchautorin
 Wilhelm von Kügelgen (1802–1867), deutscher Maler und Schriftsteller (Jugenderinnerungen eines alten Mannes)

Siehe auch:
 Kügelgen (Adelsgeschlecht), ursprünglich aus Bremen stammendes Adelsgeschlecht
 Stadtmuseum „Wilhelm von Kügelgen“, Stadtmuseum der Stadt Ballenstedt in Sachsen-Anhalt